Divindades
Deva (budismo)
Deva (hinduísmo)

Toponímia
Deva (Roménia) — cidade do distrito de Hunedoara, Transilvânia
Deva Vitoriosa — fortaleza romana na Britânia

Desambiguações de religião
Desambiguações de topônimos